Сектор Трес има више значења:

 Сектор Трес (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сектор Трес (Хенерал Симон Боливар), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику